Diego Faria da Silva (Teófilo Otoni, 1989. január 18. –) brazil labdarúgó, az amerikai Phoenix FC középpályása.

További információk 
Diego Faria adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1989-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
A Santos FC labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek